Sägemuskel oder Sägezahnmuskel steht für folgende Skelettmuskeln:

 Musculus serratus anterior („Vorderer Sägemuskel“ oder „Vorderer Sägezahnmuskel“)
 Musculus serratus posterior superior („Hinterer oberer Sägemuskel“ oder „Hinterer oberer Sägezahnmuskel“)
 Musculus serratus posterior inferior („Hinterer unterer Sägemuskel“ oder „Hinterer unterer Sägezahnmuskel“)